Запрудка:

 Запрудка — деревня в Вологодском районе Вологодской области России.
 Запрудка — река в России, протекает по территории Самарской области.
 Запрудка — село в Иванковском районе Киевской области Украины.